IA in Oberbayern – film del 1937 diretto da Franz Seitz
IA in Oberbayern – film del 1956 diretto da Hans Albin